Екатерина Павлова:
 Павлова, Екатерина Александровна (род. 1936) — мастер машинного доения, полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
 Павлова, Екатерина Всеволодовна (1934—2015) — советский искусствовед, пушкинист.
 Павлова, Екатерина Юрьевна (род. 1978) — Генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы».